Андре́й Па́влович Петро́в (2 сентября 1930, Ленинград, СССР — 15 февраля 2006, Санкт-Петербург, Россия) — советский и российский композитор, общественный деятель; народный артист СССР (1980), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995), двух Государственных премий СССР (1967, 1976) и Премии Президента Российской Федерации (2000), кавалер ордена Ленина (1983).

Биография 
Родился 2 сентября 1930 года в Ленинграде.

Во время Второй мировой войны вместе с семьёй был эвакуирован в Сибирь. 

В эвакуации увлёкся литературой, сочинял рассказы, сам их иллюстрировал. Обучился игре на скрипке, но становиться музыкантом не предполагал.

Учился в Ленинске-Кузнецком в детской музыкальной школе. 

В 1944 году вернулся в Ленинград.

По словам А. Петрова, решение стать композитором принял в 1945 году под впечатлением от кинофильма «Большой вальс» о Штраусе.

Окончил ленинградское музыкальное училище имени Н. Римского-Корсакова (1945—1949), а затем ленинградскую консерваторию по классу композиции (1949—1954). Ученик О. А. Евлахова. Во время учёбы познакомился со своей будущей супругой Натальей.

Работал преподавателем в музыкальном училище. В 1954—1958 годах — редактор ленинградского отделения издательства «Музыка».

С 1955 года — член СК СССР (с 1965 — секретарь правления СК РСФСР и СК СССР). Долгие годы был председателем правления ленинградского отделения СК РСФСР (1964—1991).

Был инициатором и бессменным генеральным директором международного фестиваля «Петербургская музыкальная весна».

Член КПСС с 1957 года. Избран народным депутатом СССР, депутатом Верховного Совета РСФСР 7-го и 8-го созывов.

Скончался 15 февраля 2006 года после перенесённого ишемического инсульта в клинике нервных болезней военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. 

Похоронен на Волковском кладбище Санкт-Петербурга в музее-некрополе «Литераторские мостки». Надгробие работы архитектора Вячеслава Бухаева создано в 2007 году.

Семья 
 Дед — Ваулин Пётр Кузьмич (1870—1943), художник-керамист
 Отец — Петров Павел Платонович (1903—1969), врач-хирург
 Мать — Ваулина Ольга Петровна (1902—1996), художница
 Жена — Петрова Наталия Ефимовна (родилась в 1931), журналистка
 Дочь — Ольга (родилась в 1956), композитор, соавтор некоторых произведений отца
 Внуки:
 Манана Гогитидзе, актриса, певица
 Пётр, контрабасист филармонического оркестра

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1972)
 Народный артист РСФСР (1976)
 Народный артист СССР (1980)
 Государственная премия СССР (1967) за песни, написанные в 1964—1965 годах: «Песня о моём отце», «Голубые города», «Песня о друге», «На кургане», «Я шагаю по Москве»
 Государственная премия СССР (1976) за оперу «Пётр Первый» в ленинградском театре оперы и балета им. С. М. Кирова
 Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства (1995) за симфонию-фантазию «Мастер и Маргарита» и концерт для фортепиано с оркестром
 Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства (1999)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2005) за большой вклад в развитие отечественной музыкальной культуры и многолетнюю творческую деятельность
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2000) за большой личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства
 Орден Ленина (1983) за заслуги в развитии советского музыкального искусства и в связи с 200-летием ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова
 Орден Трудового Красного Знамени (1967)
 Медаль «За трудовое отличие» (1957) в ознаменование 250-летия Ленинграда, отмечающая заслуги трудящихся города в развитии промышленности, науки и культуры
 Премия президента Белоруссии «Через искусство — к миру и взаимопониманию» (Белоруссия, 2005)
 Кинопремия «Ника» (1992) за музыку к фильму «Небеса обетованные»
 Кинопремия «Золотой овен» (1997) за заслуги в отечественном кинематографе
 V Кинофестиваль «Виват кино России!» в Санкт-Петербурге (приз за вклад в киноискусство, 1997)
 Премия «Золотой Остап» (1998)
 Кинопремия «Ника» (2000) за музыку к фильму «Хрусталёв, машину!»
 ОРКФ «Кинотавр» в Сочи (приз Таривердиева за лучшую музыку к фильму («Бедный, бедный Павел», 2003)
 Премия «Золотой орёл» (2003) за лучшую музыку к фильму «Бедный, бедный Павел»
 Кинофестиваль «Виват кино России!» в Санкт-Петербурге (специальный приз «Немеркнущая зрительская любовь» (посмертно), 2006)
 Почётная премия РАО за вклад в развитие науки, культуры и искусства
 Премия «Хрустальный Аполлон»
 Приз «Золотой диск» фирмы «Мелодия»
 Кавалер Золотого Почётного знака «Общественное признание» (2000)
 Почётный гражданин Санкт-Петербурга (постановление законодательного собрания Санкт-Петербурга № 104 от 22 мая 1998)
 Президент Санкт-Петербургского филармонического общества (с 1992)
 Президент Санкт-Петербургской ассоциации содействия культуре
 Почётный доктор санкт-петербургского гуманитарного университета
 Почётный член Российской академии художеств
 Действительный член национальной академии кинематографических искусств и наук России
 Действительный член российской академии кинематографических искусств «НИКА»
 Член совета попечителей санкт-петербургского английского клуба
 Член исполкома конгресса петербургской интеллигенции
 Член президиума общественного совета Санкт-Петербурга
 Председатель жюри всероссийского конкурса юных композиторов «Хрустальный камертон»
 Председатель санкт-петербургского конкурса «Весна романса»
 Почётный профессор санкт-петербургской консерватории (2002)

Творческая деятельность 
В своем творчестве развивал традиции русской классической музыки, а также Шостаковича, который писал: «Меня восхищает его плодотворная работа в разнообразных жанрах. А. Петров обладает яркой композиторской индивидуальностью….»

Творчество композитора — многожанрово, от песен до крупных симфонических полотен, балетов, опер, инструментальных концертов. А многие отечественные фильмы своей долгой экранной жизнью — обязаны его музыке.

Композитор заявил о себе сразу и ярко симфонической поэмой «Радда и Лойко», исполненной в Большом зале ленинградской филармонии и позже — балетом «Берег надежды», который был поставлен в Театре оперы и балета им. С. Кирова. Здесь же состоялись премьеры всех его крупных музыкально-сценических произведений.

Затем в течение многих лет интерес композитора сосредоточился на киномузыке и песне. В короткий срок он стал в этой области признанным мастером, а созданные мелодии для фильмов: «Человек-амфибия», «Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», «Голубые города», «Путь к причалу» («Песня о друге») обрели всенародную популярность. Написал музыку к 12 фильмам Рязанова, 5 фильмам Данелия, к фильмам Хотиненко, Германа и других режиссёров.

В 1967 году им была сочинена и поставлена оперетта «Мы хотим танцевать». Впоследствии он обращался к этому жанру, создавая совместно с дочерью Ольгой Петровой мюзиклы «Капитанская дочка» (для Бостонской консерватории, США), «Синяя птица» (Театр «Рок-опера»). Широкое признание композитору принесли его работы для музыкального театра, прежде всего балет «Сотворение мира» по рисункам Эффеля. Этот балет был поставлен на десятках отечественных и зарубежных сцен, а оркестровые фрагменты из него, объединённые автором в сюиты, вошли в постоянный филармонический репертуар.

Относительно поздно пришёл композитор к опере. В 1975 году им была создана опера «Пётр Первый». Затем последовали балет «Пушкин» и опера-феерия «Маяковский начинается». 3 этих сочинения образуют музыкально-сценический цикл, посвящённый великим сыновьям России.

И опять симфонические опусы: Скрипичный концерт, фантастическая симфония «Мастер и Маргарита», Фортепианный концерт. И опять песни, эстрадные пьесы, киномузыка, звучащие фрагменты из фильмов: «Служебный роман», «Осенний марафон», «Жестокий романс», «О бедном гусаре замолвите слово», телесериала «Петербургские тайны» получили широкое распространение.

Композитор сотрудничал с международным театральным «Центром Юджина О`Нила», находящимся в США. Премьера совместной с бродвейским коллективом постановки мюзикла «Капитанская дочка» состоялась в 2002 году в США и в марте 2003 года в России. В ноябре 2005 года композитор представил слушателям симфонию-фантазию «Прощание с…». «Это не реквием, это воспоминание о том прекрасном, с чем, к сожалению, приходится прощаться», — сказал Андрей Петров в одном из интервью накануне своего юбилея.

Основные сочинения

1. Произведения для музыкального театра 
 1956 — «Станционный смотритель», балет
 1959 — «Берег надежды», балет
 1961 — «Жили три студента», оперетта (совместно с А. Черновым)
 1967 — «В ритме сердца», («Мы хотим танцевать»), мюзикл
 1971 — «Сотворение мира», балет
 1975 — «Пётр Первый», музыкально-драматические фрески (опера)
 1978 — «Пушкин. Размышления о поэте», балет
 1983 — «Маяковский начинается», опера-феерия
 1987 — «Мастер и Маргарита», балет
 2001 — «Капитанская дочка», мюзикл (совместно с Ольгой Петровой)

2. Оркестровые и вокально-оркестровые произведения 
 1950 — «Пионерская сюита» для оркестра
 1953 — «Спортивная сюита» для оркестра
 1954 — «Радда и Лойко», симфоническая поэма
 1955 — Праздничная увертюра
 1957 — «Поэма о пионерке» (к 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, сл. Э. Г. Багрицкого), романтическая поэма для меццо-сопрано и симфонического оркестра
 1958 — «Последняя ночь», для сопрано, меццо-сопрано и симфонического оркестра (сл. В. Б. Азарова)
 1959 — Сюита из балета «Берег надежды»
 1962 — «Зори Октября», песня-кантата для голоса с оркестром
 1964 — «Песни наших дней», симфонический цикл
 1966 — «Поэма» (Памяти погибших в годы блокады Ленинграда)
 1968 — Первая сюита из балета «Сотворение мира»
 1969 — Вторая сюита из балета «Сотворение мира»
 1972 — «Пётр Первый», вокально-симфонические фрески (оратория)
 1973 — «Песнь о моей стране», стихи Г. Горбовского
 1975 — Третья сюита из балета «Сотворение мира»
 1977 — «Пушкин», вокально-поэтическая симфония
 1977 — «Революцию славлю», стихи М. Дудина
 1980 — «Песнь о Ленинской партии», стихи М. Дудина
 1983 — Концерт для скрипки с оркестром
 1985 — «Мастер и Маргарита», симфония-фантазия
 1987 — Концертино-Буфф для камерного оркестра
 1988 — Романтические вариации для симфонического оркестра
 1989 — Концерт для фортепиано с оркестром
 1990 — «Русь колокольная» для симфонического оркестра
 1995 — «Время Христа», симфония с хором
 1996 — «Vivat, Olympus!», симфоническая увертюра
 2000 — «Блистательный Санкт-Петербург», музыка для симфонического оркестра
 2002 — «Уличные мелодии в смокингах», симфонические транскрипции мелодий из кинофильмов. Сюита
 2002 — «Синяя птица», симфоническая фантазия
 2005 — «Прощание с…» для симфонического оркестра
 2006 — «Если звёзды зажигают», вокально-поэтическая сюита для баса, чтеца и симфонического оркестра

3. Камерные вокальные и инструментальные произведения 
 1952 — Романсы на стихи башкирских поэтов X. Карима и М. Карима
 1956 — «Ноктюрн»
 1956 — «Простые песни», вокальный цикл (сл. Дж. Родари)
 1958 — «Цыганская рапсодия» для скрипки и фортепиано
 1960 — «Грустный вальс» для скрипки и фортепиано
 1961 — Пять весёлых песен
 1961 — «В оркестре появился новый скрипач» для скрипки и фортепиано
 1961 — «Тройка» для эстрадного оркестра
 1965 — «Русский сувенир», сюита для эстрадного оркестра
 1969 — «Патетическая поэма» (памяти В. И. Ленина) для баса, 2-х флейт и ударных
 1970 — «Гимн Ленину» для солистов, хора и фортепиано
 1987 — Memoria для скрипки и камерного ансамбля
 1993 — Струнный квартет
 1998 — «Я шагаю по Бродвею», пьеса для контрабаса и фортепиано
 2002 — «Ex profundis memoriae» («Из глубин памяти»), струнный квартет № 2
 Эстрадные песни: «Баллада о рыбаке» (из фильма «Человек-амфибия», сл. Ю. В. Друниной, 1960), «Песня о друге» (из фильма «Путь к причалу», сл. Г. Поженяна, 1961), «Звезды в кондукторской сумке» (сл. Л. В. Куклина, 1962), «Я шагаю по Москве» (из одноим. фильма, сл. Г. Ф. Шпаликова, 1962), «Голубые города» (из фильма «Два воскресенья», сл. Л. В. Куклина, 1962), «На кургане» (из фильма «Принимаю бой», сл. Ю. В. Друниной, 1963), «А люди уходят в море» (сл. Ю. И. Панкратова, 1965), «Песня о моей стране» (сл. Г. Я. Горбовского, 1972) и др.

4. Музыка к драматическим спектаклям 
 1959—1960 — «Бегущая по волнам» по А. Грину
 1964 — «Ромео и Джульетта» У. Шекспира
 1966 — «Жизнь Сент-Экзюпери» Л. Малюгина
 1969 — «Болдинская осень» Ю. Свирина
 1971 — «Легенда об Уленшпигеле» по Ш. де Костеру
 1972 — «Вишнёвый сад» А. Чехова
 1976 — «Беседы с Сократом» Э. Радзинского
 1986 — «Иван»
 1992 — «Гамлет» У. Шекспира
 1993 — «Отелло» У. Шекспира
 1995 — «Три сестры» А. Чехова
 1996 — «Фома»
 1997 — «Яма» по А. Куприну
 2001 — «Шут Балакирев» Г. Горина.

Фильмография

Композитор 

  — Мишель и Мишутка
 1961 — Человек-амфибия
  — Третий тайм
 1962 — Путь к причалу
 1962 — Станционный смотритель (фильм-спектакль)
  — Два воскресенья
 1963 — Я шагаю по Москве
 1963 — Принимаю бой (стихи Юлии Друниной)
  — Весеннее настроение (фильм-спектакль) (совм. с др.)
 1964 — Когда песня не кончается (совм. с др.)
 1964 — Зайчик
 1964 — Свет далёкой звезды
  — Давайте знакомиться: месяц Май (фильм-спектакль) (совм. с др.)
 1965 — Жизнь Галилея (фильм-спектакль)
 1965 — Тридцать три
  — Берегись автомобиля
 1966 — Маленькие трагедии (фильм-спектакль) (совм. с Д. Шостаковичем; музыка песни Лауры)
 1966 — Зелёный кузнечик (фильм-спектакль)
  — Его звали Роберт
 1967 — Попутного ветра, «Синяя птица» (совм. с Б. Адамичем)
  — Зигзаг удачи
 1968 — Старая, старая сказка
  — Внимание, черепаха!
  — Мой добрый папа
  — Старики-разбойники
  — Андрей Петров (документальный)
 1972 — Укрощение огня
 1972 — Жизнь Сент-Экзюпери (фильм-спектакль)
  — 12 писем из Дальногорска (фильм-спектакль)
 1973 — Совсем пропащий
 1973 — Здесь наш дом
  — Виват, Россия! (фильм-спектакль)
  — Синяя птица
 1976 — Весёлое сновидение, или Смех и слёзы
  — Белый Бим Чёрное ухо
 1977 — Служебный роман
 1977 — Личное счастье
  — Ленинград (документальный) (используемая музыка)
 1978 — Право первой подписи
 1978 — Пушкин (документальный)
  — Гараж
 1979 — Выстрел в спину
 1979 — Осенний марафон
  — О бедном гусаре замолвите слово
  — Кольцо из Амстердама
 1981 — Спасибо за нелётную погоду (используемая музыка) (совм. с др.)
  — Адам и Ева (фильм-спектакль)
 1982 — Вокзал для двоих
 1982 — Солнечный ветер
  — Тревожный вылет
  — Европейская история
 1984 — Жестокий романс (романс «А цыган идёт»)
 1984 — Иван Павлов. Поиски истины
  — Батальоны просят огня
 1985 — Встретимся в метро
 1985 — Голубые города
 1985 — Завещание
  — Последняя дорога
  — Забытая мелодия для флейты
 1987 — Загон
 1987 — Осенние сны
 1987 — Пушкин (фильм-спектакль)
  — Будни и праздники Серафимы Глюкиной
 1988 — Благородный разбойник Владимир Дубровский
  — Бродячий автобус
 1989 — Из жизни Фёдора Кузькина
 1989 — Беспредел
 1989 — Победительница (фильм-спектакль) (используемая музыка) (совм. с О. Петровой)
 1989 — Сто солдат и две девушки
  — Собачий пир
  — Небеса обетованные
 1991 — Дело Сухово-Кобылина
 1991 — Дело
 1991 — Собачье счастье
 1991 — Шкура
  — Полёт ночной бабочки
 1992 — Чайка (короткометражный)
 1992 — Странные мужчины Семёновой Екатерины
  — Балерина (совм. с О. Петровой)
 1993 — Настя
 1993 — Предсказание
 1993 — Серые волки
 — — Петербургские тайны (совм. с О. Петровой)
  — Привет, дуралеи!
  — Царевич Алексей
  — Хрусталёв, машину!
  — Старые клячи
 2000 — Луной был полон сад
  — Саломея (не был завершён) (совм. с О. Петровой)
  — Бедный, бедный Павел
 2003 — Ключ от спальни
  — Страна Данелия (документальный) (совм. с Г. Канчели)
 2005 — Чёрный принц
 2005 — Небесная жизнь
  — Столыпин... Невыученные уроки
  — Свет мой
 2007 — Берегись автомобиля (из документального цикла «Фильм про фильм» (используемая музыка) (совм. с др.)
  — Пой, песня моя! Композитор Андрей Петров (документальный) (используемая музыка)
 2009 — Музыка жизни (документальный) (используемая музыка)
  — Андрей Петров. Гений музыки для всех (документальный) (используемая музыка)
  — Служебный роман. Наше время (используемая музыка)

Роли 
 1965 — Семь советских песен (документальный) — интервью
 1977 — Лирические песни Микаэля Таривердиева (короткометражный) — рассказ о творчестве М. Таривердиева и его песнях
 1985 — Голубые города — композитор (в эпилоге)

Участие в фильмах 

 1972 — Андрей Петров (документальный)
 1972 — Сотворение музыки (документальный)
 1974 — Споёмте, друзья… Василий Соловьёв-Седой (документальный)
 1978 — Ленинград (документальный)
 1980 — Андрей Петров: «Нужна хорошая мелодия» (документальный)
 1981 — Мурад Кажлаев. Ритмы и годы (документальный)
 1983 — И каждый вечер в час назначенный… (документальный)
 1987 — …Всё, что на сердце у меня… (документальный)
 1988 — Актёры и роль (документальный)
 1988 — Времена не выбирают (документальный)
 1993 — Вы помните (документальный)
 1997 — Воспоминание (документальный)
 2001 — «Человек-амфибия» 40 лет спустя (документальный)
 2004 — Божественная Гликерия (документальный)
 2005 — Как создать хит? Композитор Андрей Петров (документальный)

Память 

 В 2007 году основан фонд сохранения и развития творческого наследия композитора Андрея Павловича Петрова. 
 Театрально-концертный зал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов носит имя композитора.  
 Названа малая планета (4785) Petrov, открытая 17 декабря 1984 года астрономом крымской астрофизической обсерватории Карачкиной. 
 Установлен бюст (скульптор Ястребенецкий) 1 сентября 2005 года в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов (ул. Фучика, д. 15). 
 Установлена мемориальная доска (архитектор В. И. Бухаев) 21 мая 2007 года по адресу Санкт-Петербург, 4-я линия Васильевского острова, д. 17, где жил композитор. 
 Снят документальный фильм «Андрей Петров. Нужна хорошая мелодия» (1980, режиссёр — В. Доценко) на творческом объединении «Экран» к 50-летию композитора.

Всероссийский конкурс композиторов им. А. Петрова 
Конкурс композиторов проводят ежегодно в начале осени. Начало конкурса — в день рождения композитора, 2 сентября.
Учредители: филармоническое общество и союз композиторов Санкт-Петербурга, российское авторское общество и фонд «Петербургское наследие и перспектива».

Первый конкурс прошёл в рамках фестиваля «Почётные граждане Санкт-Петербурга» и начался на Литераторских мостках Волковского кладбища в полдень 2 сентября 2007 года. На могиле композитора был открыт надгробный памятник и в тот же день на территории Петропавловской крепости прошёл концерт памяти композитора. Торжественное открытие конкурса состоялось в Большом зале филармонии имени Дм. Шостаковича. Награждение лауреатов и дипломантов, а также финальный гала-концерт состоялись 9 сентября 2007 года.

Сад Андрея Петрова 

На Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге между домами 26—28 и 32 был создан сад Андрея Петрова. Этот участок, в 1990-е годы, считавшийся строительной лакуной и в 2001 году предназначавшийся под застройку был озеленён силами горожан при личном участии композитора. 29 января 2007 года скверу было присвоено имя Андрея Петрова. В 2008 году сквер был реконструирован и благоустроен (при участии Наталии Ефимовны Петровой, вдовы композитора; автор архитектурной концепции сквера — А. А. Трумм), в сквере разместили фонтан и скульптурную композицию «Первая скрипка» — 8 скульптур, символизирующих миссию композитора. На этой площадке будут проводить концерты, фестивали, музыкальные конкурсы. Официальное открытие сада после благоустройства состоялось 27 июня 2008; официальное открытие скульптурной композиции — 2 сентября 2008 года.

Музыкальная школа им. А. Петрова 
23 апреля 2007 года одной из старейших музыкальных школ Санкт-Петербурга — образовательному учреждению «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 2» было присвоено имя Андрея Петрова.

Стипендия им. А. Петрова 
22 мая 2007 года постановлением правительства Санкт-Петербурга была учреждена стипендия имени А. Петрова. 2 таких стипендии будут назначать студентам государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, ведущих подготовку специалистов в области музыкального искусства.

Книги 
В 2005 издательство «Культ Информ Пресс» (Санкт-Петербург) выпустило книгу Наталии Петровой «Андрей Петров. От Шостаковича до Шевчука» (из ненаписанного дневника). Книгу открывают 3 предисловия: от режиссёра Георгия Данелия, автора книги Наталии Петровой и самого Андрея Павловича.

В 2010 году в Санкт-Петербурге была издана книга «Ваш Андрей Петров. Композитор в воспоминаниях современников». Книга, вышедшая к 80-летию со дня рождения почётного гражданина Санкт-Петербурга, написана на основе более 50 встреч и бесед автора-составителя, обозревателя ИТАР-ТАСС О. Сердобольского с друзьями, творческими соратниками, коллегами и родственниками композитора. Издание удостоено премии «Золотое перо-2010».

  ISBN: 5890591460

  ISBN: 5457903842

Примечания

Ссылки 

 Андрей Петров  на сайте belcanto.ru 
 Интервью Андрея Петрова для «Медицинской газеты»
 Прекрасный оптимист  (Lenta.ru, 2006)
 Андрей Петров о Наталии Касаткиной и Владимире Василёве (из книги «Время. Музыка. Музыканты. Размышления и беседы»)
 «Сотворение мира» — либретто и фотографии балета А. Петрова в постановке Театра классического балета п/р Н. Касаткиной и В. Василёва.
 Композитор Андрей Петров Интервью программе «Избранное», 2004. Искусство ТВ
 Могила композитора на Литераторских мостках 
 Концертная программа посвящена творческой деятельности Ленинградского государственного концертного оркестра п/у А.Бадхена. Ведущий — А. Петров .
 Андрей Павлович Российская государственная библиотека

 
Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Персоналии:Мариинский театр
Выпускники Санкт-Петербургского музыкального колледжа имени Н. А. Римского-Корсакова
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Лауреаты премии Президента Российской Федерации
Лауреаты премии «Золотой Остап»
Лауреаты премии «Золотой овен»
Лауреаты премии «Ника»
Почётные члены РАХ
Оперные композиторы
Балетные композиторы
Композиторы-песенники
Академики Российской академии кинематографических искусств «Ника»
Академики Национальной академии кинематографических искусств и наук России
Народные депутаты СССР от творческих союзов
Члены Союза композиторов СССР
Почётные доктора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Общественные деятели СССР
Общественные деятели России
Общественные деятели Санкт-Петербурга
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Умершие от инсульта
Лауреаты премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства